Hastrup steht für:
 Hastrup (Bersenbrück), Ortsteil der Stadt Bersenbrück, Landkreis Osnabrück
 Hastrup (Køge), ein Vorort von Køge, Dänemark

Hastrup ist der Familienname folgender Personen:
 Julie Hastrup (* 1968), dänische Journalistin und Schriftstellerin
 Kirsten Hastrup (* 1948), dänische Anthropologin und Skandinavistin
 Oluf Hastrup (1875–1933), dänischer Inspektor von Grönland